Падалеки — фамилия. Известные носители:

 Падалеки, Джаред (род. 1982) — американский актёр.
 Падалеки, Женевьев (род. 1981) — американская киноактриса.